Бортнов () — село на Украине, находится в Иваничевском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0721180402. Население по переписи 2001 года составляет 450 человек. Почтовый индекс — 45310. Телефонный код — 3372. Занимает площадь 1,015 км².

Адрес местного совета 
45310, Волынская область, Иваничевский р-н, с.Бужанка

Ссылки 
 Бортнов на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Иваничевского района